Rouslan Aleksandrovitch Kambolov (en ), né le  à Ordjonikidze en URSS (actuelle Russie), est un footballeur international russe, qui évolue au poste de milieu défensif.

Biographie

Carrière en club 
Rouslan Kambolov est issu du centre de formation du Lokomotiv Moscou. Le , il fait ses débuts au Lokomotiv en Premier-Liga contre le FK Rostov. 

Le , il rejoint le FK Nijni Novgorod en deuxième division. À la mi-saison, il rejoint un autre club de deuxième division, le Volgar-Gazprom Astrakhan. Le , il rejoint le Neftekhimik Nijnekamsk, aussi en deuxième division.

Le , il signe au Rubin Kazan, et fait son retour en Premier-Liga.

Avec le club du Rubin Kazan, Rouslan Kambolov dispute  en Ligue Europa.

Il rejoint le FK Krasnodar en .

Carrière internationale 
Rouslan Kambolov compte une sélection avec l'équipe de Russie depuis 2015.

Il est convoqué pour la première fois en équipe de Russie par le sélectionneur national Fabio Capello, pour un match amical contre le Kazakhstan le . La rencontre se solde par un match nul et vierge (0-0).

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du FK Volgar Astrakhan
Joueur du FK Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du FK Krasnodar
Joueur de l'Arsenal Toula
Naissance en janvier 1990
Naissance à Ordjonikidze